Železničná spoločnosť Slovensko (National Carrier) (ŽSSK): de Maatschappij der Slowaakse Spoorwegen die het reizigersvervoer per trein in Slowakije organiseert.
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR): de Spoorwegen van de Slowaakse Republiek, met andere woorden: de spoorweginfrastructuurbeheerder in Slowakije.